Ярославская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Ярославской области. Объединяет Ярославскую, Рыбинскую и Переславскую епархии.

История 
Митрополия образована 15 марта 2012 года решением Священного синода Русской православной церкви. Главой митрополии назначен правящий архиерей Ярославской епархии.

Митрополиты 
 Пантелеимон (Долганов) (15 марта 2012 — 26 декабря 2019)
 Вадим (Лазебный) (с 26 декабря 2019)

Епархии

Ярославская епархия 
Объединяет приходы в границах городского округа Ярославль, а также Гаврилов-Ямский, Некрасовский, Ростовский и Ярославский районов.

Правящий архиерей — митрополит Ярославский и Ростовский Вадим (Лазебный). Приходов — 141.

Рыбинская епархия 
Объединяет приходы в границах городского округа Рыбинск, а также Брейтовского, Даниловского, Любимского, Некоузского, Первомайского (Пречистенского), Пошехонского, Рыбинского и Тутаевского районов.

Правящий архиерей — епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин (Лихоманов). Приходов — 119.

Переславская епархия 
Объединяет приходы в границах городского округа Переславль-Залесский, а также Большесельского, Борисоглебского, Мышкинского, Переславского и Угличского районов.

Правящий архиерей — епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ярославской митрополии 
 Ярославская митрополия на сайте Патриархия.ru 

Ярославская митрополия
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Появились в 2012 году в России
2010-е годы в Ярославской области
2012 год в религии